Шампьон:
 Шампьон, Оноре (1846—1913) — французский издатель.
 Шампьон, Эмиль (1879—?) — французский легкоатлет.
 Шампьон де Нансути, Этьен Мари Антуан (1768—1815) — наполеоновский дивизионный генерал.

См. также